Alexei Krawtschenko () ist der Name folgender Personen:

* Alexei Iljitsch Krawtschenko (1889–1940), russischer Künstler
 Alexei Jewgenjewitsch Krawtschenko (* 1969), russischer Schauspieler
 Alexei Igorewitsch Krawtschenko (* 1986), russischer Wasserspringer